Alle Jahre wieder steht für:

 ein Weihnachtslied, siehe Alle Jahre wieder
 ein deutscher Spielfilm aus dem Jahre 1967, siehe Alle Jahre wieder (Film)
 eine vierteilige, deutsche Miniserie aus den Jahren 2010 und 2013, siehe Alle Jahre wieder (Miniserie)
 Familie Heinz Becker – Alle Jahre wieder, Episode der Fernsehserie Familie Heinz Becker
 Wilsberg: Alle Jahre wieder, 57. Folge der Fernsehfilmreihe Wilsberg (2017)

Siehe auch:

 Alle Jahre wieder – Die Familie Semmeling, Fernsehdreiteiler von 1976
 Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers, US-amerikanische Filmkomödie von 2015
 Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder, preisgekrönte Bildermappe von Jörg Müller